Investidura presidencial de Lyndon B. Johnson puede referirse a:
Investidura presidencial de Lyndon B. Johnson en 1963
Investidura presidencial de Lyndon B. Johnson en 1965